Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Башкиры Свердловской области 

Башкиры Свердловской области являются одним из автохтонных народов юга региона.

Населённые пункты

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Уровень образования 
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года уровень образования населения области (в возрасте 15 лет и более) был следующим:
 неграмотные — 0,4 %
 не имеющие начального общего образования — 0,8 %
 начальное общее — 7,6 %
 основное общее — 14,8 %
 среднее (полное) — 17,1 %
 начальное профессиональное — 15,9 %
 среднее профессиональное — 27,3 %
 неполное высшее — 2,4 %
 высшее — 13,1 %
 послевузовское — 0,2 %

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года 72,2 % жителей Свердловской области родились на территории области. Остальные родились на территории других регионов.

Литература 
 Мокеров И. П., Каменная С. П., Матафонова Т. Л. Население Свердловской области. Екатеринбург, 1994.
 Население Урала. XX век. История демографического развития. Екатеринбург, 1996.
 Кузьмин А. И., Оруджиева А. Г. Этнодемографическая структура населения Урала: проблемы эволюции и перспектив развития // Каменный пояс на пороге III тысячелетия. Материалы региональной научной практической конференции. Екатеринбург, 1997.

Источники 

Свердловская область